Příjmení Šnobl nosí více významných osobností:

 Bertrand Šnobl (1914–1990) – český římskokatolický kněz
 Jan Šnobl (1920–1999) – český malíř a vysokoškolský pedagog
 Ivan Šnobl (1951) – český malíř
 Jindřich Šnobl (1903–1971) – český a československý politik
 Karel Šnobl (1906–1967) – český malíř